Шестая фаза кинематографической вселенной Marvel (КВМ) — серия американских супергеройских фильмов и телесериалов, созданных Marvel Studios и основанных на персонажах Marvel Comics. Шестая фаза включает все проекты Marvel Studios с осени 2024 года по ноябрь 2025 года. Walt Disney Studios Motion Pictures выступит дистрибьютором фильмов, а телесериалы будут выходить на стриминг-сервисе Disney+; кроме того, Sony Pictures Releasing будет заниматься прокатом фильма о Человеке-пауке. Шестая фаза начнётся в ноябре 2024 года с выходом фильма «Дэдпул 3». Кевин Файги выступит продюсером всех фильмов и исполнительным продюсером всех телесериалов фазы, кроме того Райан Рейнольдс выступит продюсером «Дэдпула 3», а Эми Паскаль выступит продюсером безымянного фильма о Человеке-пауке.

В фазу войдут фильмы: «Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом (ноябрь 2024 года), командный фильм «Фантастическая четвёрка» (февраль 2025 года), «Мстители: Династия Канга» (май 2025 года), «Мстители: Секретные войны» (май 2026 года), «Войны в доспехах» с Доном Чидлом в роли Джеймса Роудса, безымянный квадриквел о Человеке-пауке с Томом Холландом в роли Питера Паркера, безымянный сиквел ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец» с Симу Лю в главной роли, а также безымянный фильм о мутантах.

Также в состав фазы войдут проекты Disney+: анимационные сериалы «Человек-паук: Первый год» (2024 год) и «Зомби Marvel» (2024 год), третий сезон анимационного сериала «Что, если…?», а также «Чудо-человек» и безымянные сериалы о Ваканде и Нове.

Разработка 
В 2014 году президент Marvel Studios Кевин Файги сказал, что у студии есть чёткое понимание сюжетных линий киновселенной до 2028 года и в результате этого «на повестке дня оказываются проекты, которые полностью отличаются от уже вышедших картин». Во время панели Marvel Studios на San Diego Comic-Con 2019 года Файги анонсировал фильмы и телесериалы Четвёртой фазы КВМ. Он также раскрыл, что ещё несколько фильмов находятся в разработке, в частности, фильм, основанный на Фантастической четвёрке, и проект о мутантах.

В декабре 2019 года Райан Рейнольдс подтвердил, что третий фильм о Дэдпуле находится в разработке Marvel (после картин «Дэдпул» (2016) и «Дэдпул 2» (2018) от студии 20th Century Fox), а продюсерская компания Рейнольдса  также примет участие в производстве триквела.

В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса Disney и Marvel Studios объявили, что всё расписание Четвёртой фазы сдвигается ровно на один фильм вперёд. В декабре 2020 года было официально заявлено о том, что в разработке находится «Фантастическая четвёрка», а также сериал «Войны в доспехах» для Disney+, который в сентябре 2022 года был объявлен как полнометражный фильм. В феврале 2021 года было объявлено о том, что Райан Куглер, создатель двух частей «Чёрной пантеры», вместе со своей компанией Proximity Media разрабатывает сериал о Ваканде, который впоследствии стал частью Шестой фазы.

В ноябре 2021 года во время Дня Disney+ было объявлено о разработке анимационного сериала-приквела о Питере Паркере «Человек-паук: Первый год» и анимационного сериала «Зомби Marvel» (спин-оффа «Что, если…?»). К середине ноября стало известно, что Скарлетт Йоханссон выступит в качестве продюсера в неизвестном проекте Marvel; а к концу месяца продюсер Эми Паскаль заявила о новой запланированной трилогии фильмов о Человеке-пауке производства Sony Pictures с Томом Холландом в главной роли. В декабре было объявлено о разработке продолжения ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец»,  вернётся на должности режиссёра и сценариста. Это стало дополнением к контракту Креттона с Marvel Studios по разработке телесериалов для Disney+, по которому постановщик и его компания «» уже занимаются созданием безымянного комедийного сериала. В конце декабря стало известно о совместной разработке Marvel Studios и Sony четвёртого фильма о Человеке-пауке. 

В марте 2022 года появилась информация о начале работы над безымянным сериалом о Ричарде Райдере / Нове, который, скорее всего, станет мини-сериалом для Disney+, но потенциально может стать полнометражным фильмом. В июне стало известно, что сериал Креттона получил название «Чудо-человек».

Также, 25 июля и 7 ноября 2025 года, а также 13 февраля 2026 года выйдут три необъявленных фильма, в то время как в середине—конце 2024 года ожидается релиз двух проектов, ещё одного — в конце 2024 года, одного — в начале 2025 года, двух — в начале—середине 2025 года и ещё двух — в середине 2025 года.

Фильмы

«Дэдпул 3» 

После объявления о  в декабре 2017 года генеральный директор Disney Боб Айгер сказал, что Райан Рейнольдс вернётся к роли Уэйда Уилсона / Дэдпула из серии фильмов о Людях Икс от студии 20th Century Fox и будет включён в КВМ, всегда отличавшуюся возрастным рейтингом PG-13 (в России — «12+» или «16+»). В декабре 2019 года Райан Рейнольдс подтвердил, что третий фильм о Дэдпуле находится в разработке в Marvel. В ноябре 2020 года  стали сценаристами фильма, были подтверждены участие Рейнольдса и взрослый возрастной рейтинг R (в России — «18+»). В январе 2021 года Кевин Файги подтвердил, что действие фильма развернётся в КВМ. В марте 2022 года Ретт Риз и Пол Верник, сценаристы первых двух фильмов о Дэдпуле, были наняты для переработки сценария, а Шон Леви стал режиссёром проекта. Ожидается, что съёмки начнутся в январе 2023 года. Премьера состоится 8 ноября 2024 года.

Хью Джекман повторит свою роль Джеймса «Логана» Хоулетта / Росомахи, исполненную им в серии фильмов «Люди Икс».

«Фантастическая четвёрка» (2025) 

В июле 2019 года на Комик-коне в Сан-Диего Кевин Файги заявил, что Фантастическая четвёрка присоединится к киновселенной в одном из будущих проектов. В декабре 2020 года Файги объявил, что режиссёром фильма будет Джон Уоттс. Однако в апреле 2022 года Уоттс заявил, что покинул пост, чтобы взять перерыв от создания супергеройских фильмов. В конце августа Мэтт Шекман вступил в переговоры со студией о получении должности режиссёра, а на D23 Expo в сентябре Файги подтвердил, что он её получил. Позднее в том же месяце Джефф Каплан и Йен Спрингер были наняты в качестве сценаристов. Съёмки должны начаться в 2023 году. Премьера «Фантастической четвёрки» состоится 14 февраля 2025 года.

«Мстители: Династия Канга» (2025) 

В июле 2022 года на Комик-коне в Сан-Диего Кевин Файги заявил о разработке ленты «Мстители: Династия Канга», первого фильма о команде после «Финала» 2019 года. Лента «Мстители: Династия Канга» выйдет в прокат в США 2 мая 2025 года.

«Мстители: Секретные войны» (2026) 

В июле 2022 года на Комик-коне в Сан-Диего Кевин Файги заявил, что кульминацией Шестой фазы КВМ и всей Саги Мультивселенной, начавшейся в проектах Четвёртой фазы, станет фильм «Мстители: Секретные войны», премьера которого в США состоится 1 мая 2026 года.

«Войны в доспехах» 

Джеймс Роудс столкнётся с главным страхом Тони Старка, когда технологии Старка попадут не в те руки.

В декабре 2020 года в Marvel Studios объявили о создании телесериала «Войны в доспехах» на основе одноимённой серии комиксов, Дон Чидл вернётся к роли Джеймса Роудса / Воителя. В августе 2021 года  получил пост главного сценариста сериала. Смерть Тони Старка станет определяющим событием для проекта.

В сентябре 2022 года было принято решение переработать проект в полнометражный фильм. Съёмки начнутся в начале 2023 года.

Безымянный фильм о Человеке-пауке 

В июле 2019 года четвёртый фильм о Человеке-пауке в рамках КВМ находился в разработке вместе с лентой «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). В ноябре 2021 года продюсер Эми Паскаль заявила, что Sony и Marvel планируют снять ещё три фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в роли Питера Паркера, и разработка первой ленты скоро начнётся, что было подтверждено в декабре.

Безымянный фильм о Шан-Чи 

В декабре 2021 года было объявлено о разработке продолжения ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец».  вернётся в качестве режиссёра и сценариста. В январе 2022 года стало известно, что Симу Лю повторит роль Шан-Чи.

Безымянный фильм о мутантах 

На Комик-коне в Сан-Диего 2019 года Кевин Файги объявил, что Marvel Studios разрабатывает несколько фильмов о мутантах, среди которых есть и Люди Икс. Файги отметил, что термины «мутанты» и «Люди Икс» взаимозаменяемы, но сказал, что будущие проекты об этих героях в рамках киновселенной будут разительно отличаться от франшизы 20th Century Fox.

Телесериалы 

Все сериалы Шестой фазы выйдут на стриминг-сервисе Disney+.

Безымянный сериал о Ваканде 
В феврале 2021 года стало известно, что режиссёр и сценарист двух фильмов о Чёрной Пантере, Райан Куглер, займётся созданием драматического телесериала о Ваканде с помощью своей компании Proximity Media. В мае 2021 года Данай Гурира подписала соглашение о возвращении к роли Окойе в новом проекте, который станет для персонажа спин-оффом и историей происхождения.

«Человек-паук: Первый год» (2024) 

Анимационный сериал «Человек-паук: Первый год» сфокусируется на истории происхождения Питера Паркера и его первых шагах в качестве «дружелюбного соседа» Человека-паука.

В ноябре 2021 года началась разработка анимационного сериала «Человек-паук: Первый год», главным сценаристом и исполнительным продюсером которого станет Джефф Траммел. Стиль мультсериала отдаст дань уважения ранним комиксам о Человеке-пауке; кадры из мультсериала, показанные на Комик-коне в Сан-Диего в 2022 году, «несут душевность и очарование Питера Паркера». В мультсериале появятся одноклассники Питера Нико Минору,  и Гарри Озборн; одними из злодеев выступят Хамелеон, Скорпион, Носорог и Доктор Осьминог; Норман Озборн станет наставником Питера и Человека-паука, Доктор Стрэндж также заявлен к появлению. Чарли Кокс вернётся для озвучания Сорвиголовы. Премьера мультсериала состоится в 2024 году. Второй сезон с подзаголовком «Второй год» находится в разработке.

«Человек-паук: Первый год» разворачивается до событий фильмов «Первый мститель: Противостояние» (2016) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).

«Зомби Marvel» (2024) 

Новое поколение героев сразится с зомби.

В ноябре 2021 года было объявлено о разработке анимационного сериала «Зомби Marvel», основанной на одноимённой серии комиксов.  вернётся в режиссёрское кресло, а главным сценаристом мультсериала станет . Проект сфокусируется на зомби-вселенной, представленной в пятом эпизоде первого сезона мультсериала «Что, если…?». Это будет первый анимационный сериал Marvel, получивший рейтинг TV-MA (телевизионный эквивалент рейтинга R «18+»). Премьера сериала состоится в 2024 году.

«Чудо-человек» 

В декабре 2021 года Дестин Дэниел Креттон подписал контракт с Marvel Studios по разработке телесериалов для Disney+, по которому постановщик уже занимается созданием комедийного сериала. В июне 2022 года выяснилось, что сериал находится на ранней стадии разработки и называется «Чудо-человек», в центре которого окажется Саймон Уильямс / Чудо-человек, а  выступит главным сценаристом проекта. Ожидается, что Креттон также снимет несколько эпизодов, а съёмки начнутся в 2023 году. В конце августа 2022 года стало известно, что Бен Кингсли вернётся к роли Тревора Слэттери.

Безымянный сериал о Нове 
В марте 2022 года стало известно о начале разработки космического проекта Marvel с Ричардом Райдером / Новой в центре сюжета, сценаристом которого выступит Сабир Пирзада. Позже было уточнено, что данный проект станет мини-сериалом для Disney+.

«Что, если…?» (сезон 3) 

В марте 2019 года Marvel Studios начала разрабатывать анимационный сериал, основанный на линейке комиксов «Что, если», где будет предложен другой исход ключевых событий киновселенной. Джеффри Райт стал голосом Наблюдателя, рассказчика сериала, а многие актёры фильмов КВМ озвучивают своих персонажей в мультсериале.  выступила главным сценаристом, а  — режиссёром проекта. Премьера первого сезона состоялась в августе 2021 года. Премьера второго сезона намечена на начало 2023 года. В июле 2022 года на Комик-коне в Сан-Диего было объявлено о начале разработки третьего сезона.

События «Что, если…?» начинаются сразу после финала первого сезона «Локи», раскрывая, что происходит с временными линиями после создания мультивселенной.

Примечания